Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe von Bologna:

Weblinks 
 Liste der Bischöfe von Bologna

Bologna
!
!